Пишели, Пишелы (, ) — город в районе Бенешов Среднечешском крае Чехии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт города 

Города Среднечешского края